Heroína (película) puede referirse a:

 Heroína, película de Argentina dirigida en 1972 por Raúl de la Torre.
 Heroína, película de España dirigida en 2005 por Gerardo Herrero.